Dit is een lijst van abten van de abdij van Aduard. Dit klooster bij Aduard in de Nederlandse provincie Groningen heeft bestaan van 1192 tot 1580. De eerste abt trad aan in 1193 en laatste abt stopte in 1595, een jaar na de reductie van Groningen. Het leven van veel abten staat opgetekend in de Abtenkroniek van Aduard.

abten, Aduard
Aduard
Aduard